Gneu Corneli Dolabel·la (magistrat), magistrat romà
 Gneu Corneli Dolabel·la (cònsol 159 aC), cònsol de Roma el 159 aC 
 Gneu Corneli Dolabel·la, assassinat el  junt amb el tribú de la plebs Appuleu Saturní, pare del següent
 Gneu Corneli Dolabel·la (cònsol 81 aC), cònsol de Roma el 81 aC
 Gneu Corneli Dolabel·la (pretor), pretor i propretor el 80 aC